Jordi Canal puede hacer referencia a:

 Jordi Canal Artiga (1955-), bibliotecario español.
 Jordi Canal i Morell (1964-), historiador español.